Skuter je lahko:

 skuter - vrsta kolesa z motorjem
 vodni skuter - vrsta plovila za prosti čas
 Skuter - prvotno ime slovenske skupine zabavne glasbe, po spremembi se imenujejo Skater
 Scooter - nemška tehno skupina